Weiherhof ist der Ortsname von

 Weiherhof (Breitenbrunn), Ortsteil der Gemeinde Breitenbrunn, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Weiherhof (Burglengenfeld), Ortsteil der Stadt Burglengenfeld, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Weiherhof (Gessertshausen), Ortsteil der Gemeinde Gessertshausen, Landkreis Augsburg, Bayern
 Weiherhof (Hohenaltheim), Ortsteil der Gemeinde Hohenaltheim, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Weiherhof (Kronburg), Ortsteil der Gemeinde Kronburg, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Weiherhof (Neustadt an der Aisch), Ortsteil der Stadt Neustadt an der Aisch, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Weiherhof (Petersaurach), Ortsteil der Gemeinde Petersaurach, Landkreis Ansbach, Bayern
 Weiherhof (Rohr in Niederbayern), Ortsteil des Marktes Rohr in Niederbayern, Landkreis Kelheim, Bayern
 Weiherhof (Wächtersbach), Ortsteil der Stadt Wächtersbach, Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Weiherhof (Zirndorf), Ortsteil der Stadt Zirndorf, Landkreis Fürth, Bayern

Weiherhof ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Weiherhof (Sulz am Neckar), Hof der Gemeinde Sulz am Neckar, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg

Weiherhof ist der Name 
 Weiherhof (Salzburg) eines ehemaligen Schlösschens in Gneis (Salzburg)

Weiherhof ist der Familienname folgender Personen:
 Marc Weiherhof (* 1985), Schweizer Autor
Siehe auch:
 Weierhof
 Weyerhof